Tabasco ist der Name für:
 einen mexikanischen Bundesstaat, siehe Tabasco (Bundesstaat)
 eine Gemeinde im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas, siehe Municipio Tabasco
 einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas, siehe Tabasco (Zacatecas)
 Ejido Tabasco im mexikanischen Bundesstaat Baja California
 eine Sorte des Chili, siehe Tabasco (Pflanze)
 eine scharfe Würzsauce, siehe Tabascosauce

Tabasco ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Tabasco (* 1959), deutsche bildende Künstlerin, siehe Magdalena Maihoefer
 Simona Tabasco (* 1994), italienische Schauspielerin